Zkratka ATC se používá ve více významech:

 Řízení letového provozu – z anglického Air traffic control
 Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace léčiv
 Automatická kalibrace pásku – z anglického Automatic tape calibration
 Advanced Transfer Cache – architektura procesoru pentium PIII
 Autokemp
 Hlezenní kloub – (Articulatio talocruralis)
 American Truck Company – výrobce těžkých nákladních vozů
 Artist trading cards – miniaturní umělecké kartičky
 ATC – typ hasební látky (angl. alcohol type concentrates)
 A Touch of Class – německá europopová hudební skupina

Externí odkazy